James Henry Gardner, dit Jimmy Gardner, (né le  à Montréal dans la province de Québec au Canada et mort le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il est admis au temple de la renommée du hockey en 1962. Jimmy Gardner a remporté quatre Coupes Stanley en tant que joueur à Montréal.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1899-1900 || Montréal AAA-2 || CALIH || 4 || 8 || 0 || 8 ||  || 1 || 1 || 0 || 1 || 
|-
| 1900-1901 || Montréal AAA-2 || CALIH || 6 || 10 || 0 || 10 ||  || - || - || - || - || - 
|-
| 1900-1901 || Montréal AAA || CLAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 1901-1902 || Montréal AAA-2 || CALIH || 1 || 5 || 0 || 5 || 3 || - || - || - || - || - 
|- 
|1901-1902 ||rowspan="2"| Montréal AAA || CLAH || 8 || 1 || 0 || 1 || 16 || - || - || - || - || -  
|-
|1901-1902|| Coupe Stanley || - || - || - || - || -  || 3 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 1902-1903 ||rowspan="2"| Montréal AAA || CLAH || 3 || 3 || 0 || 3 || 9 || - || - || - || - || - 
|-
|1902-1903 ||Coupe Stanley || - || - || - || - || -  || 2 || 1 || 0 || 1 || 6
|- 
| 1903-1904 ||rowspan="2"| Wanderers de Montréal || FAHL || 6 || 5 || 0 || 5 || 12 || 1 || 1 ||  ||  ||  
|-
|1903-1904 ||Coupe Stanley || - || - || - || - || - || 1 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1904-1905 || Miners de Calumet || LIH || 23 || 16 || 0 || 16 || 33 || - || - || - || - || - 
|-
| 1905-1906 || Miners de Calumet || LIH || 19 || 3 || 0 || 3 || 30 || - || - || - || - || - 
|-
| 1906-1907 || Professionals de Pittsburgh || LIH || 20 || 10 || 8 || 18 || 61 || - || - || - || - || - 
|-
| 1907-1908 || Shamrocks de Montréal || AHACE || 10 || 7 || 0 || 7 || 42 || - || - || - || - || - 
|-
| 1908-1909 ||rowspan="2"| Wanderers de Montréal || ECHA || 12 || 11 || 0 || 11 || 61 || - || - || - || - || - 
|-
|1908-1909|| Coupe Stanley || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 0 || 0 || 13
|- 
| 1910 ||rowspan="2"| Wanderers de Montréal|| ANH || 13 || 13 || 0 || 13 || 67 || 1 || 3 || 0 || 3 || 9
|- 
|1910|| Coupe Stanley || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 1910-1911 || Wanderers de Montréal|| ANH || 14 || 5 || 0 || 5 || 35 || - || - || - || - || - 
|- 
| 1911-1912 || Royals de New Westminster || PCHA || 15 || 8 || 0 || 8 || 50 || - || - || - || - || - 
|-
| 1912-1913 || Royals de New Westminster || PCHA || 13 || 3 || 4 || 7 || 21 || - || - || - || - || - 
|- 
| 1913-1914 || Canadiens de Montréal || ANH || 15 || 10 || 9 || 19 || 12 || - || - || - || - || - 
|-
| 1914-1915 || Canadiens de Montréal || ANH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs 
 1902 et 1903 – vainqueur de la Coupe Stanley avec l'équipe de Montréal AAA
 1904 – deuxième équipe d'étoiles de la LIH
 1909 et 1910 – vainqueur de la Coupe Stanley avec les Wanderers de Montréal

Références 

Champion de la Coupe Stanley
Naissance en mai 1881
Décès en novembre 1940
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Wanderers de Montréal
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Royals de New Westminster
Membre du Temple de la renommée du hockey
Entraîneur des Canadiens de Montréal
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Shamrocks de Montréal
Capitaine des Canadiens de Montréal
Décès à 59 ans